Podpolkovnik (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Podpolkovnik (k.u.k. Armee)
 Podpolkovnik (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Podpolkovnik (Nemčija)